HMS Ashanti — назва двох бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Ashanti (F51) — ескадрений міноносець типу «Трайбл». Збудований у 1938 році. Брав участь у Другій світовій війні. Знаний на злам у 1949 році.
 HMS Ashanti (F117) — фрегат типу «Трайбл». Збудований у 1959 році. Потоплений як мішень у 1988 році

Кораблі ВМС Великої Британії